Émile Gaudard (1856-1941), juriste et homme politique suisse ;
 Jules Gaudard (1833-1917), ingénieur suisse.